Marko Bjelanović (Fiume, 1990. július 2. –) horvát labdarúgó, jelenleg az NK Novigrad játékosa.

Források 
 transfermarkt.co.uk

Horvát labdarúgók
Labdarúgó-középpályások
A Kozármisleny SE labdarúgói
Fiumeiek
1990-ben született személyek
Élő személyek